Amerikai Egyesült Államok
 Sheridan (Arkansas)
 Sheridan (Colorado)
 Sheridan (Dél-Dakota)
 Sheridan (Illinois)
 Sheridan (Indiana)
 Sheridan (Kalifornia)
 Sheridan (Michigan)
 Sheridan (Minneapolis)
 Sheridan (Missouri)
 Sheridan (Montana)
 Sheridan (Nebraska)
 Sheridan (Nevada)
 Sheridan (New York)
 Sheridan (Nyugat-Virginia)
 Sheridan (Oregon)
 Sheridan (Washington)
 Sheridan (Dunn megye, Wisconsin)
 Sheridan (Waupaca megye, Wisconsin)
 Sheridan (Wyoming)
 Sheridan megye (egyértelműsítő lap)

 Egyesült Királyság
 Sheridan (Fermanagh), Észak-Írország
 Sheridan (Tyrone), Észak-Írország

Egyéb
 Sheridan, Sheridan Smith-album
 Sheridan, családnév
 Sheridan, keresztnév